Кисловка — топоним:

Населённые пункты

Россия 
 Кисловка — село, Нижегородская область, Лысковский район.
 Кисловка — село, Пензенская область, Иссинский район.
 Кисловка — деревня, Смоленская область, Рославльский район.
 Кисловка — деревня, Смоленская область, Руднянский район.
 Кисловка — деревня, Тамбовская область, Инжавинский район.
 Кисловка — посёлок, Томская область, Томский район.

Украина 
 Кисловка — село, Киевская область, Таращанский район.
 Кисловка — село, Харьковская область, Купянский район.

Река 
 Кисловка — река в России, левый приток Томи.

См. также 
 Кислово
 Кисловская слобода
 Кисловский переулок